Chèvreville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Chèvreville (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia